Grögler ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Grögler  (1928–1983), österreichischer Mineraloge und Planetologe
 Wilhelm Grögler (1839–1897), deutscher Maler

Grögler bzw. Grogler steht für:
 (2565) Grögler, ein Asteroid des Hauptgürtels